Frank Eugene peut référer à deux personnes:
 Frank Eugene, photographe, peintre et graveur germano-américain (1865-1936);
 Frank Eugene Corder, qui s´est écrasé en avion devant la maison blanche en 1994 (1956-1994).